Termenul „Redlands” se poate referi la:

Australia 

 City Redland, Queensland
 SCECGS Redlands, Sydney

Marea Britanie  
 Redlands Airfield, Swindon, Wiltshire

Statele Unite ale Americii 

 Redlands, California, un oraș 
 Redlands, Colorado, un oraș

Vezi și 
 Redland